Cinq navires de la Royal Navy ont reçu le nom de HMS Griffin :

 le , un navire royaliste de 12 canons, capturé par les Têtes-Rondes en 1655. Il a sombré en 1664 ; 
 le , un brûlot de 8 canons lancé en 1690, reconstruit en 1702 et vendu en 1737 ;
 le , un navire de cinquième rang de 44 canons, auparavant un navire français nommé Griffon. Il fut capturé en 1712 et restitué à la France en 1713 ;
 le , un cotre de 12 canons acheté en 1778 et vendu en 1786 ;
 le , un destroyer de classe G lancé en 1935. Il a été transféré dans la Marine royale canadienne en 1943 et rebaptisé NCSM Ottawa, et a été vendu en 1946.

Griffin